Финал Кубка Англии по футболу 1992 года стал 111-м финалом старейшего футбольного кубкового турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 9 мая 1992 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и закончился со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля»

Детали матча

Ссылки 
 Составы на footballfocus.xsmnet.com
 Отчёт о матче на LFC History

1992
Футбол в Европе в 1992 году
Кубок Англии 1992
Кубок Англии 1992
События 9 мая
Май 1992 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1992 году
1992 год в Лондоне